Termin MO ima više značenja.
 Мо (Сена и Марна)
 Molibden, element
 Misuri, američka država
 Molekulska orbitala
 Modus operandi